TMJ peut faire référence à : 
 Tohoku Mathematical Journal, une revue de recherche mathématique japonaise ;
 TMJ désigne l'aéroport civil de Termez, en Ouzbékistan dans la Liste des codes AITA des aéroports/T ;
 , désordres liés notamment à l'occlusion dentaire.